Zawody w piłce wodnej na V Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku rozegrane zostały na igrzyskach po raz czwarty. 

Zorganizowano jedynie turniej mężczyzn, który miał miejsce w dniach 7–16 lipca 1912 roku na stadionie pływackim na wyspie Djurgården. Rozgrywki zostały przeprowadzone według systemu Bergvalla tzn. przegrana w meczu finałowym nie dawała jeszcze srebrnego medalu – w tym celu rozgrywano osobny turniej.

W turnieju wzięło udział sześć drużyn, w których wystąpiło łącznie 46 zawodników. Złoto wywalczyła drużyna brytyjska.

Składy drużyn

Turniej główny

Wyniki meczów
Turniej o złoty medal

Bibliografia